Undertaker, qui signifie croque-mort en anglais, peut désigner :

Cinéma et télévision 
 Undertaker : le film, un film américain réalisé par Franco Steffanino en 1988 ;
 The Undertaker, un court métrage britannico-américano-canadien réalisé par Parris Patton en 1995 ;
 The Undertaker, un court métrage britannique réalisé par Annaleena Piel Linna en 2005.

Bande dessinée 
 Undertaker, une série de bande dessinée scénarisée par Xavier Dorison et dessinée par Ralph Meyer ;
 Undertaker, un personnage du manga Black Butler.

Sport 
 The Undertaker, nom de scène du catcheur Mark Calaway.